Тошев е българско фамилно име, производно от мъжкото име Тошо/Тоше (умалително от Тодор). Може да се отнася за някое от следните лица.

Личности 
 Тошев
 Андрей Тошев (1867-1944) – български политик (премиер) и учен (академик)
 Антон Тошев (1876-?) – български революционер (ВМОРО)
 Георги Тошев (р. 1969) – български журналист (ТВ водещ)
 Илия Тошев/Хаджитошев (1875-1947) – български революционер (ВМОРО)
 Крум Тошев (1912-1976) – учен (езиковед, професор) от СР Македония
 Лъчезар Тошев (р. 1962) – български политик (депутат)
 Мартин Тошев (р. 1990) – български футболист
 Митко Тошев (р. 1972) – скулптор и художник от Р. Македония
 Облокул Тошев (1932-2009) – таджикски съветски учен (икономист, академик)
 Панчо Тошев (1894-1942) – български офицер и революционер (ВМРО)
 Пере Тошев (1865-1912) – български революционер (ВМОРО)
 Спиро Тошев (1887-1971) – български революционер (ВМОРО)
 Стефан Тошев (1859-1924) – български военен деец (генерал)
 Стефан Тошев (1883-1930) – български революционер, офицер, кмет
 Тодор Тошев (1899-1976) – български военен деец (генерал)
 Тодор Тошев (р. 1919) – български музикант (контрабасист), учен (професор)
 Тошо Тошев (р. 1942) – български журналист, писател, издател
 Христо Тошев (1873-1950) – български революционер (ВМОРО) и духовник
 Юрий Тошев (1907-1975) – български шахматист и лекар

 Тошева
 Анастасия Тошева (1837-1919) – българска учителка и общественичка
 Анжела Тошева (р. 1961) – българска пианистка
 Кристина Тошева (р. 1935) – българска театроведка
 Невена Тошева (р. 1922) – българска кинорежисьорка

Вижте също 
 град Генерал Тошево
 село Генерал Тошево
 село Тошевци

Източници 

Български фамилни имена